La escalera de Jacob puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la escalera de Jacob, escalera mencionada en la Biblia (Génesis 28:11-19); 
 a una escalera de Jacob (electrodinámica), arco eléctrico producido por un dispositivo formado por dos conductores rectos en forma de V; 
 a Jacob's Ladder, una película estadounidense de Adrian Lyne del año 1990.
 a Die Jakobsleiter, oratorio inconcluso de Arnold Schönberg.